Bercy – antico comune della Senna, ora quartiere del XII arrondissement di Parigi
 Bercy – stazione della metropolitana di Parigi
 Palais omnisports de Paris-Bercy (abbreviato in POPB o Bercy) – palazzo dello sport del XII arrondissement di Parigi